Jan Karnkowski (1428-1503) – hetman wojsk zaciężnych
 Jan Karnkowski (1472-1535) – biskup kujawski
 Jan Stanisław Karnkowski (zm. 1647) – wojewoda płocki
 Jan Karnkowski (zm. po 4 kwietnia 1616) – kasztelan lądzki